La Temporada 1995 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 1995.

Clubes campeones 

{| align=center width=60% border=1 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%; text-align: center;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color: white;"
! width=50|Nivel
! width=350|Categoría
! width=300|Campeonato
! width=300|Campeón
|-
|rowspan=1|1
|rowspan=1|Primera División
|Torneo 1995
| Universidad de Chile
|-
|rowspan=1|2
|rowspan=1|Primera División B|Segunda División 1995
| Santiago Wanderers|-
|rowspan=1|3
|rowspan=1|Tercera División|Tercera 1995
| Magallanes|-
|rowspan=1|4
|rowspan=1|Cuarta División|Cuarta División 1995
| Deportes San Bernardo|-
|rowspan=1|1 y 2
|rowspan=1|Copa Chile|Copa Chile 1995
| Universidad Católica|}

 Torneo Nacionales 
 Primera División 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Liguilla Pre-Libertadores 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Segunda División 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Final

 Liguilla de Promoción 

 Tercera División 

 Primera Fase 
 Grupo Centro Norte 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Grupo Colchagua 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Grupo Sur 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Segunda fase 
Los 16 equipos que finalmente clasificaron a esta etapa se dividen en dos grupos. Los dos primeros pasan al cuadrangular por el Ascenso, y el resto asegura su permanencia por una temporada más en Tercera División.

 Grupo Centro Norte 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Grupo Sur-Colchagua  

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Liguilla final 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Final de Campeonato 

 Liguillas de descenso 
 
 Grupo Centro-Norte 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Grupo Sur-Colchagua 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Liguilla final de descenso 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

 Cuarta División 

 Primera fase 

 Grupo Norte 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Grupo Sur 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Final por el campeonato 

 Segunda fase 

 Grupo Norte 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Grupo Centro 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Grupo Sur 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Liguilla por el subcampeonato  

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

 Copa Chile 1995 
 Fase grupal - Primera División 

 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Grupo 4 

 Fase grupal - Segunda División 

 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Grupo 4 

 Segunda ronda 

|}

 Cuartos de final 

|}
 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

 Semifinales 

 Clasifica: Universidad Católica.

 Clasifica:' Cobreloa.

 Final 

 Torneos internacionales Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales Copa Libertadores 

 Universidad de Chile como campeón de la Primera División 1994 (Eliminado en fase de grupos; 2PG, 1PE, 3PP) 

Universidad Católica  como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 1994 (Eliminado en octavos de final frente a  River Plate, 3:4) Copa Conmebol 

 Cobreloa como 2.º de la Liguilla Pre-Libertadores 1994. (Eliminado en cuartos de final frente a  Rosario Central, 1:5) Supercopa Sudamericana 

 Colo Colo como campeón de la Copa Libertadores 1991. (Eliminado en octavos de final frente a  Cruzeiro, 0:1)''

Selecciones

Selección nacional

Selección sub-20

Selección sub-17

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Deporte en Chile en 1995
Temporadas del fútbol chileno
Temporada 1995 de fútbol en Chile
Fútbol en 1995